Botka může být:

 botka – útvar vzniklý srostem dvou axiálních palistů vyrostlých u báze řapíku listu
 botka – malá bota

příjmení
 Endre Botka (* 1994) – maďarský fotbalový obránce
 László Botka (* 1973) – maďarský politik